Война на Ред-Ривере (Война на Красной Реке) () — военная кампания, проведённая армией США с целью изгнать племена команчей, кайова, южных шайеннов и южных арапахо из южной части Великих Равнин, где те совершали нападения на белых поселенцев и путешественников, а также навязать этим племенам земли в резервациях на Индейской территории. Эта война положила конец так называемым Техасско-индейским войнам (англ. Texas-Indian Wars). Стратегия войны была сформулирована генералитетом армии США, реализована Филипом Шериданом и Уильямом Шерманом. Потери обеих сторон были относительно невелики.

Причины войны 

В течение 1850-х годов белые поселенцы на западной границе США были втянуты в конфликт с местными индейскими племенами. Начало Гражданской войны в 1861 году привело к оттоку войск с западной границы. Договор, заключённый на ручье Медисин-Лодж-Крик в Канзасе в 1867 году, предусматривал создание двух резерваций в пределах Индейской территории — одной для команчей и кайова и одной для южных шайеннов и арапахо. В соответствии с упомянутым договором правительство должно было предоставить этим племенам возможность вести традиционное хозяйство, а также жильё, пищу и товары, в том числе огнестрельное оружие и орудия охоты. Взамен индейцы должны были прекратить нападения на поселенцев. 10 вождей подписали это соглашение, часть индейцев добровольно переселилась в резервации.

Однако коммерческая охота на бизонов велась в нарушение условий договора на Медисин-Лодж-Крике, а именно — охотники вторглись на территорию, принадлежавшую по этому договору индейцам. Кроме того, несколько групп племён, в том числе команчи-квахади под руководством Куаны Паркера, изначально отказались подписывать этот договор. Огромная южная популяция степного бизона была практически полностью уничтожена белыми в течение 4 лет — с 1874 по 1878. Исчезновение бизонов привело к тому, что жившие в резервациях индейцы стали зависеть от выдававшихся государством пайков.

Так как условия жизни индейцев продолжали ухудшаться, многие индейцы покинули резервации, объединились в вооружённые группы и вернулись на равнины западного Техаса. Среди индейцев шли разговоры о войне и об изгнании белых.

Ход войны 
В 1874 году среди команчей-квахади появился лидер, Исатаи (англ. Isa-tai; по разным данным имя означает «Падающий Койот» или «Зад Койота»). Он сделал всё возможное, чтобы поднять народ на войну с белыми. Планировалось атаковать и уничтожить лагерь охотников на бизонов Adobe Walls («Стены из глины»), Texas.

27 июня 1874 года 300 индейцев под командованием Исатаи и вождя команчей Куаны Паркера атаковали Эдоуб-Уоллс. Несмотря на численное превосходство нападавших, 28 охотников на бизонов, будучи хорошо вооружёнными (среди их оружия были достаточно дальнобойные винтовки) смогли удержать лагерь. Потерпев поражение при Эдоуб-Уоллс, многие индейцы рассеялись по равнинам северного Техаса. Для индейцев это повлекло за собой карательную операцию со стороны армии США, поражение и потерю возможности выходить за пределы резерваций.

Нападение на Эдоуб-Уоллс привело к полному изменению политики Вашингтона. Проводившаяся администрацией Гранта «политика мира» провалилась, армии было поручено навсегда подавить индейское сопротивление в южной части Великих Равнин. К концу августа 1874 армия США столкнулась с объединённым индейским войском (1800 шайеннов, 2000 команчей, 1000 индейцев кайова, в общей сложности около 1200 готовых к бою воинов).

В наступлении было задействовано 5 колонн, встретившихся в западном Техасе, а именно на притоках реки Ред-Ривер, в верхнем её течении — предполагалось, что индейцы находятся там. Стратегической целью армии было полное окружение этого района посредством блокирования всех возможных коридоров, через которые индейцы могли уйти. Планировалось вести все 5 колонн к одному центру, проводя непрерывное наступление и нанести индейцам решающее поражение.

В ходе войны на Ред-Ривере 1874 года на территории западного Техаса произошло около 20 сражений. Хорошо вооружённая армия США не давала индейцам передохнуть до тех пор, пока у тех не кончились силы.

Официально временем окончания войны на Ред-Ривере считается июнь 1875 года, когда Куана Паркер и возглавляемые им команчи-квахади капитулировали в Форт-Силле (). Они были последней крупной кочевой группой индейцев юго-запада США.

Итог 
Конец этой войны обозначил окончательный разгром когда-то сильных племён команчей, кайова и южных шайеннов, а также — по причине практически полного исчезновения южной популяции степного бизона — начало заселения западного Техаса белыми скотоводами. Все команчи и кайова были поселены в резервации на юго-западе Индейской территории.

См. также 
 Список войн и сражений с индейцами Северной Америки
 Битва у каньона Йеллоу-Хаус

В кино 
 «Территория команчей» — режиссёр Джордж Шерман (США, 1950).
 «Команчи» — режиссёр Джордж Шерман (США, 1956).
 «Чёрный лис» — режиссёр Стивен Стерн (США, 1995).
 «Настоящие женщины» — режиссёр Карен Артур (США, 1997).
 «Луна команчей» — режиссёр Саймон Уинсер (США, 2008).
 «Одинокий рейнджер» — режиссёр Гор Вербински (США, 2013).

Примечания

Литература 
 Haley, James. L. The Red River War in Handbook of Texas Online (2009) online
 Hutton, Paul. Phil Sheridan and His Army (1985).
 Utley, Robert M. Frontier Regulars the United States Army and the Indian, 1866—1891 (1973) ch 13 online edition

Ссылки 
 Война на Красной Реке
 Путеводитель по Техасу

Индейские войны на Диком Западе
Техасско-индейские войны
Шайенны
Команчи
Арапахо
Войны XIX века
Войны 1874 года
Конфликты 1875 года